Murteira pode ser:

 Murteira - um apelido de família na língua portuguesa
 Murteira - grupo de murtas (arbustos)
 Murteira - casta de uva

 Murteira - localidade no concelho de Loures, Portugal
 Murteira - localidade no concelho de Santarém, Portugal
 Murteira - localidade no concelho de Olhão, Portugal
 Murteira - localidade no concelho de Cadaval, Portugal
 Murteira - localidade no concelho de Benavente, Portugal

Desambiguação